Первый дивизион 1979 () — 68-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 12 мая 1979 года и закончился 16 сентября 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1979
Исландия
1979 год в Исландии